Ла Сауда има више значења:

 Ла Сауда (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауда (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауда (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику